Томас Тейлор:
 Тейлор, Томас (1786—1848) — ирландский ботаник-криптогамист и лихенолог.
 Тейлор, Томас С (1880—1945) — канадский футболист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Тейлор, Томас Гриффит (1880—1963) — австралийский учёный, исследователь.